Koko – arrondissement del Benin
 Koko – esemplare di gorilla femmina, nota per essere stata addestrata a comunicare nella lingua dei segni
 Kōkō – imperatore del Giappone
 Koko B. Ware – wrestler statunitense
 Koko Taylor – cantante statunitense
 Koko il Clown – personaggio dell'animazione

Pagine correlate
Coco